Copeland Park peut faire référence à :
 Copeland Park, un quartier d'Ottawa, ville de l'Ontario et capitale du Canada ;
 Copeland Park, un stade de baseball à La Crosse, ville du Wisconsin, aux États-Unis.